Lubilanji peut désigner :
 la Lubilanji, partie supérieure de la Sankuru, rivière de la République démocratique du Congo et affluent du Kasaï.
 les Bena Lubilanji.